Lilla Grytsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Grytsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (4,4 ha)
Lilla Grytsjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (11,5 ha)
Lilla Grytsjön, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (18,4 ha)
Lilla Grytsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (36,9 ha)

Se även
Grytsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn